Yele peut désigner :
 le yele une langue papoue
 Yele, un village du Cameroun
 Djo Loo Yele, un joueur de basket-ball congolais.